Ласкер — фамилия еврейского происхождения. Фамилия происходит от названия населенного пункта в Польше. Есть два населенных пункта, от названия которых могла быть образована такая фамилия — город Ласк в Лодзинском воеводстве и деревня Ляски вблизи Варшавы.

Фамилию «Ласкер» (, , ) носили следующие известные личности:

 Ласкер, Бертольд (1860—1928) — немецкий шахматист, старший брат Эмануила Ласкера.
 Ласкер, Мэри (1900—1994) — американский филантроп.
 Ласкер, Эмануил (в ряде русских источников именуется Эмануэль и Эммануил, 1868—1941) — немецкий шахматист, чемпион мира в 1894—1921 гг.
 Ласкер, Эдуард (политик) (1829—1884) — немецкий политический деятель.
 Ласкер, Эдуард (1885—1981) — американский шахматист, международный мастер.
 Ласкер-Шюлер, Эльза (; 1869—1945) — немецкая писательница.